Melody FM é uma emissora de rádio comercial que opera em FM 94.1 MHz, se localizando na cidade de Ribeirão Preto, pertencente ao Sistema Clube de Comunicação. 

De 2008 a 2012, a emissora foi uma afiliada da rede Oi FM, um projeto joint-venture entre a empresa de telefonia Oi e o Grupo Bel, operando também como Rede Verão após a saída da Oi do projeto.

Sistema Clube de Comunicação
Melody